El Estadio Álvarez Claro es el estadio de la UD Melilla, en la ciudad de Melilla, España.

Historia
Fue inaugurado el 29 de septiembre de 1945, por Rafael Álvarez Claro, Alcalde de Melilla, procurador en las Cortes Generales, presidente de la Unión Deportiva Melilla en la temporada de 1947-48 y más tarde presidente de honor,  con el que el equipo ascendió a Segunda División en la temporada 1949-50.

Descripción
Tiene una capacidad para 10 000 espectadores. Sus dimensiones son de 106m x 65m.

Equipos importantes que han pasado por el Estadio 

 Atlético de Madrid: Visitó el Estadio en el año 1945 con motivo de su inauguración, el partido fue contra la UD Melilla.
 Athletic Club: El Athletic visitó la ciudad de Melilla en el año 1999 para enfrentarse a la UD Melilla en Copa del Rey con la que la ida quedó 2-2 y la vuelta en San Mamés 3-2.
 Selección Española de Fútbol Sub-21: La Selección Sub-21 entrenada por Luis Milla visitó el Estadio el 10 de noviembre de 2011, el partido era contra la Selección de fútbol de Estonia Sub-21. El partido terminó con goleada de 6-0 (3 de Rodrigo, Isco, Vázquez y Sarabia). La Selección llegó a Melilla con jugadores muy importantes como David de Gea, Thiago Alcántara, Isco, Pablo Sarabia, Iker Muniain...
 Levante UD: Visitó el Estadio el 1 de noviembre de 2012 para enfrentarse a la UD Melilla en Copa del Rey. El partido terminó con 1-0 a favor de la UD Melilla, fue la sorpresa del equipo de la Segunda División B de España en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.
Real Madrid CF: Visitó el campo melillense por motivo de la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (temporada 2018-19) con victoria del equipo madrileño por 0-4.

Eventos importantes 
 Copa de la Reina de Fútbol 2015: En mayo de 2015 se jugaron las semifinales Atlético de Madrid Féminas - Sporting Club de Huelva y FC Barcelona Femenino - Valencia Féminas Club de Fútbol. La final fue el 17 de mayo y el resultado final fue Sporting Club de Huelva 2-1 Valencia Féminas Club de Fútbol. Ese día el equipo onubense consiguió añadir a su palmarés por primera vez en su historia la Copa de la Reina de Fútbol.

Referencias 

Unión Deportiva Melilla
Estadios de fútbol de Melilla
Fútbol en España en 1945
Estadios de fútbol inaugurados en 1945
Instalaciones deportivas de España de los años 1940